Trappola mortale (Deathtrap) – opera teatrale di Ira Levin del 1979
Trappola mortale (Deathtrap) – film del 1982 diretto da Sidney Lumet